Bequimão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bequimão (ort), Maranhão, 
 Bequimão (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar